Jerry Yang kan vara
 Skaparen av Yahoo, se Jerry Yang (entreprenör).
Världsmästaren i poker 2007, se Jerry Yang (pokerspelare).